Серге́й Серге́евич Шкляр () — советский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера 
В 1961 году выступал за краснодарский «Спартак». С 1962 по 1964 год играл за ростовский «СКА», в составе которого дебютировал в высшей по уровню лиге СССР, где провёл за это время 33 встречи и забил 1 гол. Кроме того, принял участие в 6 поединках Кубка СССР.

С 1965 по 1971 год, с перерывом, защищал цвета луганской (в 1971 году ворошиловградской) «Зари», провёл за это время 153 матча и забил 15 мячей в чемпионатах и первенстве, и ещё 6 встреч сыграл в Кубке СССР. В 1966 году в составе команды стал победителем Второй группы Класса «А».

С 1968 по 1969 год был в составе киевского «Динамо», принял участие в 8 играх команды в сезоне 1968 года. В 1972 году выступал за донецкий «Шахтёр», в 36 встречах первенства забил 1 гол и стал серебряным призёром Первой лиги. Кроме того, провёл в том сезоне 2 матча в Кубке СССР.

Достижения 
 Победитель Второй группы Класса «А»: 1966
 2-е место в Первой лиге СССР (выход в Высшую лигу): 1972

После карьеры 
Работает детским тренером.

В 1988 году возглавлял кинешемский «Волжанин». В клуб он пришёл вместе с начальником команды Германом Забелиным.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Стаханов»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Атоммаш»
Тренеры ФК «Волжанин»
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск